Chiralitate se poate referi la:
 Chiralitate (matematică)
 Chiralitate (chimie)